Mystic River kan henvise til flere ting:

 Mystic River, Connecticut – et æstuarium i Connecticut, USA
 Mystic River, Massachusetts – en flod i Massachusetts, UA
 Mystic River (roman) – en roman af Dennis Lehane
 Mystic River (film) – en film, baseret på Lehanes roman, instrueret af Clint Eastwood